Port Authority Trans-Hudson - metrosysteem tussen Manhattan en New Jersey
 PATH (Toronto) - netwerk van ondergrondse voetgangerstunnels in Toronto
 Honea Path - plaats in -South Carolina, Verenigde Staten
 Path (album) - album van de Zweedse band Ragnarök